Herradura kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Herradura (ort), Formosa,

Kuba 

 Entronque de Herradura, ort, Provincia de Pinar del Río,

Spanien 

 La Herradura (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar